Мария Александрова Стефанова е българска актриса.

Биография 
Родена е на 9 октомври 1939 г. в Горна Джумая. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1960 г. със специалност актьорско майсторство. Работи в Драматично-куклен театър (Враца), Драматичния театър „Сава Огнянов“ в Русе, Драматичния театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1966-1972) и Народния театър „Иван Вазов“ от 1972 година. Играе и на сцената на Театър 199, на чиято Стена на славата могат да бъдат видени нейните отпечатъци. Член е на Съюза на артистите в България от 1960 година.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1974).
 Народен артист (1982).
 Аскеер за женска роля за жената А в „Три високи жени“ от Едуард Олби (2018, София)

Театрални роли 
 „Иван Шишман“ (Камен Зидаров) – Мария-Десислава
 „Преспанските камбани“ (Димитър Талев) – Ния
 „Идиот“ (Фьодор Достоевски) – Настася Филиповна
 „Укротяване на опръничавата“ (Димитър Талев) – Катерина
 „Три високи жени“ (Едуард Олби) - жената А
 „Моята скъпа лейди“ (Израел Хоровиц)
 „Един безумен ден“ (Пиер дьо Бомарше)

Телевизионен театър 
 „Давид и Голиат“ (1990) (Пелин Пелинов)
 „Диоген“ (1989) (Владимир Константинов)
 „Зимно разписание“ (1989) (Димитър Начев)
 „Квартет“ (1989) (Любен Лолов)
 „Милионерът“ (1988) (от Йордан Йовков, реж. Павел Павлов)
 „Зет англичанин“ (1987) (Георги Белев) и (Паруш Парушев) - Анка Генчева „Анчето”, майката
 „Прах в очите“ (1985) (от Йожен Лабиш, реж. Асен Траянов) – Констанс
 „Дом за утре“ (1984) (Младен Денев)
 „Клопка“ (1984) (Димитър Начев)
 „Хубави дъждове“ (1982) (Димитър Панделиев)
 „Болшевики“ (1980) (Михаил Шатров), 2 части
 „Младоженецът“ (1977) (Емил Манов)
 „Горещи нощи в Аркадия“ (Драгомир Асенов) – Габриела

Филмография 

 „Кой е този Коста Цонев ?“ (2010, документален) - себе си

Бележки

Външни препратки 
 
 Мария Стефанова в КиноПоиск
 Мария Стефанова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български творци от Македония
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Носители на Аскеер
Родени в Благоевград